Move (aus engl.  für „bewegen“ oder auch „[das] Bewegen“ und „[die] Bewegung“) steht für:

 Move (Organisation) (Eigenschreibweise MOVE), eine US-amerikanische politische Organisation
 Move (Lied), ein Lied der Gruppe The Mamas
 m.o.v.e, eine japanische Band
 The Move, eine britische Rockband
 Daihatsu Move, ein Automodell
 einen PlayStation-3-Controller, siehe PlayStation 3#PlayStation Move
 move, ein Verkehrsverbund in Baden-Württemberg, siehe Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg
 Move, eine Programmiersprache für Diem (Internetwährung)
 Move moderne Verwaltung, Zeitschrift aus dem Verlag K21 media

MOVE steht für:
 MOVE (Kommandozeilenbefehl), Microsoft-Betriebssystem-Kommandozeilenbefehl
 Move (Organisation) (Eigenschreibweise MOVE), eine US-amerikanische politische Organisation
 MOVE (Satelliten), Kleinsatelliten der Technischen Universität München
 MOVE Mobility, ein Netz aus Ladestationen für Elektroautos
 MOVE, „Ungarischer Landeswehrmachtsverband“ (Magyar Országos Véderö Egyesülete), eine 1919 gegründete ungarische paramilitärische Einheit unter Gyula Gömbös

Siehe auch:
 Möve

Abkürzung